Martin Gerber, né le  à Berthoud, est un gardien de but professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il commence sa carrière le  avec le SC Signau, une équipe de . Il part ensuite lors de la saison 1993-1994 au SC Thoune, en 1 ligue.  Lors la saison 1994-1995, il est engagé comme gardien remplaçant du SC Langnau Tigers qui est monté de  en LNB. Lors de sa première saison avec Langnau, il est utilisé au total pendant 222 minutes. Le , pour la première fois en Suisse, il marque un but en tant que gardien (dans le  quart-de-finale contre le HC Martigny : le 6:4 dans la cage vide). 

Il vit le  la promotion du SC Langnau en LNA avant de suivre, en été 2001, son entraîneur Bengt-Ake Gustafsson en Suède. Il devient champion avec Färjestads BK et domine toutes les statistiques de gardien du pays.

Après avoir été repêché en  à la  du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Mighty Ducks d'Anaheim, il joue deux saisons avec les Ducks. Lors du lock-out 2004-2005 de la LNH, il revient jouer en Europe pour ses deux équipes professionnelles passées : Langnau et Färjestads.

En 2005-2006, il joue dans la LNH pour les Hurricanes de la Caroline. Il joue toute la saison en tant que gardien numéro un mais au début des séries éliminatoires, il perd sa place au profit de Cam Ward. Il remporte tout de même la Coupe Stanley et devient le second joueur d'origine Suisse à remporter le prestigieux trophée - le premier étant David Aebischer avec l'Avalanche du Colorado en 2001. 

Gerber devient joueur autonome le  et il rejoint alors l'équipe des Sénateurs d'Ottawa où il côtoie Ray Emery dans les buts. Emery lui prend la vedette et Gerber ne joue qu'une trentaine de matchs dans la saison 2006-2007 de la LNH. Les Sénateurs parviennent en finale mais sont éliminés par les Ducks d'Anaheim.

En saison 2007-2008 de la LNH, il profite d'une blessure de Ray Emery pour lui prendre son poste en enregistrant seulement des victoires dans les matches préparatoires et en ayant une fiche de 8 victoires et 1 défaite en début de saison.

Le , Gerber est réclamé par les Maple Leafs de Toronto. Son contrat n'est pas prolongé pour la saison suivante, et il s'entend donc avec l'Atlant Mytichtchi de la KHL. Le , il se blesse sérieusement aux cervicales. Dans un premier temps, les médecins diagnostiquent plusieurs mois d'absence avant qu'ils ne se ravisent et pronostiquent seulement quelques semaines de convalescence. Il rate néanmoins le reste de la saison en raison de cette blessure.

Le , il signe une entente à deux volets en faveur de l'organisation des Oilers d'Edmonton. Malgré de bonnes performances tant en LNH qu'en LAH, son contrat n'est pas renouvelé. Il part alors en Suède et rejoint les Växjö Lakers. Après une saison, il quitte le club pour rejoindre Rögle BK. À la suite de la relégation de son équipe, il s’engage avec les Kloten Flyers, avec pour objectif de participer aux Jeux olympiques de 2014.

Carrière internationale 
Il est depuis 1999 régulièrement appelé pour les compétitions internationales au sein de l'Équipe nationale suisse. Il participe ainsi aux compétitions suivantes :

Championnat du monde
 2000 - 
 2001 - 
 2002 - 
 2004 - 
 2005 - 
 2008 - 
 2009 - 
 2010 - 
 2013 -  Médaille d'argent
Jeux olympiques d'hiver
 2002 - 
 2006 -  après avoir battu au cours des poules le Canada

Trophées et honneurs personnels 
 Gardien de l'année en LNA en 2000.
 Meilleur gardien de l'élite Suédoise en 2001-2002.
 Coupe Stanley en 2006 avec les Hurricanes de la Caroline
 Vice-champion du monde 2013

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995||SC Langnau||LNB||5|| || || ||222|| ||5,93|| ||0||0||1|| || || || ||4,50|| ||0||0
|-
|1996-1997||SC Langnau||LNB||26|| || || ||||121||3,18|| ||0||8||8|| || ||488||29||3,57|| ||0||2
|-
|1997-1998||SC Langnau||LNB||40|| || || ||||141||3,48|| ||2||10||16|| || ||961||42||2,62|| ||0||2
|-
|1998-1999||SC Langnau||LNA||40|| || || ||||203||4,83|| ||1||8||11|| || ||664||50||4,52|| ||1||33
|-
|1999-2000||SC Langnau Tigers||LNA||42|| || || ||||161||3,64|| ||3||33||6|| || ||360||13||2,17|| ||2||0
|-
|2000-2001||SC Langnau Tigers||LNA||44|| || || ||||114||2,56|| ||3||4||5|| || ||319||7||1,32|| ||1||0
|-
|2001-2002||Färjestads BK||Elitserien||44|| || || ||||87||1,96||92,2||4||6||10|| || ||657||28||1,64||94,1||2||2
|-
|2002-2003||Mighty Ducks d'Anaheim||LNH||22||6||11||3||||39||1,94||92,9||1||0||2||0||0||20||1||3,00||83,3||0||0
|-
|2002-2003||Mighty Ducks de Cincinnati||LAH||1||1||0||0||60||2||2,00||95,1||2||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Mighty Ducks d'Anaheim||LNH||32||11||12||4||||64||2,26||91,8||2||4||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||SC Langnau Tigers||LNA||20||6||10||4||||57||2,81|| ||0||6||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Färjestads BK||Elitserien||30||20||6||4||||58||1,90||92,9||4||12||15||9||6||900||36||2,40||92,5||1||2
|-
|2005-2006||Hurricanes de la Caroline||LNH||60||38||14||6||||162||2,78||90,6||3||4||6||1||1||221||13||3,53||85,6||1||4
|-
|2006-2007||Sénateurs d'Ottawa||LNH||29||15||9||3||||74||2,78||90,6||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Sénateurs d'Ottawa||LNH||57||30||18||4||||145||2,72||91,0||2||6||4||0||4||238||14||3,53||91,2||0||0
|-
|2008-2009||Sénateurs d'Ottawa||LNH||14||4||9||1||839||40||2,86||89,9||1||6||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Senators de Binghamton||LAH||14||6||7||0||783||38||2,91||91,0||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Maple Leafs de Toronto||LNH||12||6||5||0||706||38||3,23||90,5||1||10||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Atlant Mytichtchi||KHL||30||15||6||6||||64||2,19||91,4||2||27||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Barons d'Oklahoma City||LAH||42||20||16||4||||107||2,60||91,1||4||12||6||2||3||335||10||1,79||93,1||1||0
|-
|2010-2011||Oilers d'Edmonton||LNH||3||3||0||0||185||4||1,30||95,8||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Växjö Lakers HC||Elitserien||42|| || || ||||88||2,18||92,8||4||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Rögle BK||Elitserien||43||11||31||0||||116||2,83||91,6||1||47||8|| || ||454|| ||2,78||90,8||0||2
|-
|2013-2014||Kloten Flyers||LNA||35||17||14||0||||76||2,19||92,7||3||43||15||6||6||886||33||2,24||93,4||1||27
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||LNA||33||14||12||1||||79||2,51||91,5||2||4||5||3||2||300||6||1,20||95,6||2||0
|-
|2015-2016||Kloten Flyers||LNA||47||19||23||2||||137||2,95||90,2||0||6||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||EHC Kloten||LNA||30||11||11||5||||95||3,24||91,0||0||4||1||0||1||60||5||5,00||85,7||0||0

|229||113||78||21||||566||2,63|| ||10||30||12||1||5||480||28||3,50|| ||1||4

|2000||||Championnat du monde||2||1||1||0||120||7||2,50||87,3||0||0||
|-
|2001|| Suisse||Championnat du monde||6||2||4||0||358||16||2,68||91,9||0||0||
|-
|2002|| Suisse||Jeux olympiques||3||1||1||1||158||4||1,52||95,8||0||0||
|-
|2002|| Suisse||Championnat du monde||4|| || || ||240||12||3,00||89,4||0||2||
|-
|2004|| Suisse||Championnat du monde||6||2||2||2||358||11||1,84||93,2||2||0||
|-
|2005|| Suisse||Championnat du monde||6||3||3||0||359||10||1,67||94,6||1|| ||
|-
|2006|| Suisse||Jeux olympiques||3|| || || ||160||11||4,13||89,0||1||0||
|-
|2008|| Suisse||Championnat du monde||5||3||2||0||267||14||3,15||87,9||0||0||
|-
|2009|| Suisse||Championnat du monde||6||3||3||0||364||14||2,31||89,6||1||0||
|-
|2010|| Suisse||Championnat du monde||5||3||2||0||298||7||1,41||93,6||1||0||
|-
|2013|| Suisse||Championnat du monde||6||4||2||0||365||11||1,81||92,3||0||0|| Médaille d'argent
|-
|2015||Kloten Flyers||Ligue des champions||5|| || || ||294|| ||3,67||89,3||0||2||Phase de groupe
|-
|2015||Kloten Flyers||Coupe de Suisse||2|| || || || || ||2,01|| || || ||Finale
|-
|2016||Kloten Flyers||Coupe de Suisse||2|| || || || || ||1,44|| || || ||Demi-finale
|-
|2017||EHC Kloten||Coupe de Suisse||4|| || || || || ||1,71|| || || ||Vainqueur

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 
  Site officiel de Martin Gerber

Naissance en septembre 1974
Naissance à Berthoud
Joueur international suisse de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Färjestads BK
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Rögle BK
Joueur du EHC Kloten